Bäppler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bäppler (* 1899), deutscher Architekt
 Otto Christian Heinrich Bäppler (1868–1922) deutscher Architekt
 Thomas Bäppler-Wolf (* 1961) deutscher Entertainer, Travestiekünstler und Choreograph

Siehe auch:
 Beppler